Григорий Ястребов:
 Ястребов, Григорий Герасимович (1884—1957) — комиссар штаба Северо-Кавказского военного округа, корпусной комиссар.
 Ястребов, Григорий Фёдорович (1933—1999) — тренер по гребле на байдарках.